Gislaved – città svedese
Gislaved – azienda produttrice di pneumatici 
Gislaved – comune svedese